Sammern ist

ein Ortsname:
 Sammern (Moos), Ortsteil der Gemeinde Moos, Landkreis Deggendorf, Bayern

ein Familienname:
 Ferdinand von Sammern-Frankenegg (1897–1944), österreichischer Politiker (NSDAP), MdR, Jurist, Generalmajor der Polizei und SS-Brigadeführer